Stacy Warner to postać fikcyjna, drugoplanowa bohaterka serialu medycznego Dr House, grana przez amerykańską aktorkę, Selę Ward.

Jest prawniczką, przez pięć lat była w związku z tytułowym dr. Gregorym Housem (Hugh Laurie). Gdy doznał on zawału mięśnia czworogłowego uda, prowadzącego do martwicy tkanki, i znalazł się w stanie śpiączki farmakologicznej, Stacy, wbrew jego życzeniom, zgodziła się na przeprowadzenie bezpieczniej operacji usunięcia martwego mięśnia. Wiązało się to ze skazaniem go na mniejszy, choć znaczący, ból do końca życia. House nie umiał wybaczyć jej okaleczenia i podjęcia decyzji wbrew jego woli, relacje między nimi zaczęły się psuć, aż Stacy zdecydowała się na rozstanie. Ich drogi skrzyżowały się ponownie pięć lat później, pod koniec pierwszego sezonu, kiedy Stacy poprosiła House'a, by zajął się przypadkiem jej męża, Marka. House zdiagnozował u niego ostrą porfirię napadową, co wiązało się z jego dłuższym pozostaniem w szpitalu pod obserwacją. W związku z tym dr Cuddy, administrator szpitala Princeton-Plainsboro, zaoferowała Stacy posadę doradcy prawnego, a jej relacje z Housem stały się jednym z ważniejszych wątków drugiego sezonu. Kiedy Stacy ostatecznie zgodziła się rozwieść z mężem i ponownie związać z Housem, ten niespodziewanie odmówił, nakłaniając ją do powrotu do Marka. Stacy zniknęła z ekranu w połowie drugiego sezonu, kiedy to wraz z mężem opuściła miasto.

Stacy Warner pojawiła się łącznie w dziesięciu odcinkach serialu na przestrzeni trzech sezonów:
 1x21 "Three Stories"
 1x22 "Honeymoon"
 2x01 "Acceptance"
 2x03 "Humpty Dumpty"
 2x06 "Spin"
 2x07 "Hunting"
 2x08 "The Mistake"
 2x10 "Failure to Communicate"
 2x11 "Need to Know"
 8x22 "Everybody Dies".

Postacie z serialu Dr House